Слајфер може бити:

 Весто Слајфер (1875—1969), амерички астроном
 Ерл Слајфер (1883—1964), амерички астроном

 1766 Slipher, астероид главног астероидног појаса назван у част Веста и Ерла Слајферa
 Кратер Слајфер, Месечев кратер